Twierdzenie Hartogsa (analiza zespolona)
 Twierdzenie Hartogsa (teoria mnogości)